Plusieurs lycées portent le nom d’Emmanuel Mounier, né à Grenoble le , mort à Châtenay-Malabry le , un philosophe français, fondateur de la revue Esprit et à l'origine du courant personnaliste.

Le lycée Emmanuel-Mounier peut faire référence :
  à Angers (Maine-et-Loire, académie de Nantes).
 Lycée Emmanuel-Mounier à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine, académie de Versailles), ville où a vécu et où décéda le philosophe.
 Lycée Emmanuel-Mounier à Grenoble (Isère, académie de Grenoble), ville natale du philosophe.

Lycée en France